A Sociedade Filarmónica Maceirense foi fundada no dia 25 de Março de 1875 e manteve a sua actividade ininterrupta até à actualidade, sendo a Instituição Cultural Mais Antiga da Freguesia de Maceira.

Existindo poucos registos da época, sabe-se segundo testemunhos que foram passando de geração em geração que a Sociedade Filarmónica Maceirense nasceu da vontade do Cónego Pereira da Costa, aquando da sua primeira passagem como pároco de Maceira nos anos de 1875 e 1876, e de algumas das pessoas mais ilustres e influentes de toda a freguesia de Maceira, como os “Belentinas” e os “Alfaiates” do Arnal, os “Monteiros” do Arneiro, os “Pinheiros” da Pocariça, entre outros.

Os primeiros ensaios da banda tiveram lugar na “Quinta dos Cias” junto à Igreja Matriz de Maceira, depois passaram por várias casas particulares, e em meados dos anos 20 do Séc.XX alugou-se uma casa que pertencia à Igreja de Maceira na Calçada de São João, junto à capela do Arnal, sendo a renda paga com a actuação da Banda na Procissão dos Passos, até que no dia 20 de Outubro de 1957 foi inaugurada a actual sede na Rua Cónego Pereira da Costa - Arnal, com o esforço de muitos maceirenses com especial destaque para o Sr Luís Ramos, Srº João de Sousa Rosa Novo e o Srº António de Sousa Frade,, tendo sido totalmente restaurada em 2006 pela direcção presidida pelo Srº José Luís Cardoso.

O primeiro maestro era Oficial do Exército em Leiria e, segundo relatos, sempre que havia ensaios ia de Leiria para a Maceira “a cavalo numa burra”. O primeiro contra-mestre foi o Srº Manuel da Silva e Sousa, natural do Arnal. Desde o ano de 1910 sucederam-se vários regentes havendo registos do Srº João Sousa Rosa, Srº José de Sousa, Srº Gabriel Sousa Cruz, Srº José Domingues Ramos, Srº Feliciano Ferreira, Srº José Catarino, Srº José Bernardo Ramos. Este último assumiu a regência da Banda entre 1971 e 1996 sendo também o responsável pela parte litúrgica, função que desempenhou até 2010. Durante o ano de 1989 a regência da Banda esteve a cargo do Srº António Pedro dos Santos. Entre 1996 e 2000 a batuta esteve entregue ao Srº Adelino Mota e de 2000 até 2012 foi maestro o Srº Luís Filipe Henriques Ferreira.Actualmente é maestro da banda o Srº Élio José Fortunato Fróis e responsável pela parte litúrgica o Srº Pedro Frade. 

O primeiro director foi o Srº João de Sousa Rodrigues, natural do Arnal, oriundo de famílias conhecidas por “Belentinas”, tendo sido sempre sucedido no cargo por grandes homens que deram sempre o seu melhor por esta instituição, com a particularidade de até 1987 os Órgãos Sociais terem sido sempre constituídos por músicos e/ou maestros da banda.

Em 1987 houve uma alteração nos estatutos que permitiu a entrada de pessoas que não estavam directamente ligados à Filarmónica, tendo sido Presidente de Direcção o Srº Joaquim Maria Sousa Rodrigues, o Padre Luís Inácio João, o Srº António Ferreira Guerra, o Srº Ângelo da Encarnação Francisco, que entre outras coisas, iniciaram a construção da nova sede junto à Igreja Matriz de Maceira .Em 1996 assumiu a presidência de Direcção o Srº José Luís Cardoso, e durante os seus mandatos conseguiu o titulo de Instituição de Utilidade Pública, remodelou todo o instrumental da banda, gravou-se um CD, entre muitas outras coisas.

Em 2008, Rui Sampaio assumiu a presidência da Direcção com o compromisso de continuar a divulgar e modernizar a Sociedade Filarmónica Maceirense.

Ao longo dos 142 anos de existência, recheada de consagrados êxitos artísticos, a Sociedade Filarmónica Maceirense tem realizado numerosas actuações em festas religiosas, desfiles cívicos, concertos públicos, concursos, entre outros, tendo actuado nos mais diversos lugares de Portugal. Organiza ainda cursos de direcção de Banda e anualmente o Festival de Bandas de Maceira.

Foi-lhe atribuída pela Câmara Municipal de Leiria a Medalha de Cobre em Arte & Cultura, e é detentora do Galardão do Município pela Acção Cultural e Divulgação da Música.Tem ainda a Medalha de Prata da Região de Turismo de Leiria.

Em 1999 gravou o seu primeiro CD e nesse mesmo ano foi-lhe atribuído o título de Instituição de Utilidade Pública e no ano de 2003 a Banda participou na gravação do CD “As melhores Bandas Filarmónicas da Região de Leiria”.

Em 2006 obteve o 3º lugar, 2º categoria, no “1º Concurso Internacional de Bandas do Ateneu Artístico Vilafranquense”e nesse mesmo ano gravou “marchas de procissão” para o catálogo da “Lusitanus Ensemble”

Em 2010 realizou um intercâmbio com a Filarmónica do Espírito Santo da Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos-Terceira-Açores, tendo actuado pela primeira vez fora de Portugal Continental.

Em 2011 realizou um novo trabalho discográfico com o intuito de perpetuar no tempo toda uma qualidade e excelência que a banda alcançou durante toda a sua história, tendo a sua apresentação decorrido no Teatro José Lúcio da Silva-Leiria onde estiveram presentes mais de 700 pessoas.

Em 2012 recebeu em Maceira a banda italiana “Banda Giovanille Città di Budrio-The B-Band”  em 2013 actuou pela  primeira vez fora de Portugal tendo efectuado concertos em Búdrio, Bagnarola e Bolonha-Itália.

Em 2015 deslocou-se a França (Saint-Lys), onde participou na celebração da geminação entre a Vila de Maceira- Leiria e Saint-lys-Toulouse.

Actualmente a Sociedade Filarmónica Maceirense, além da “Banda Filarmónica” constituída por 55 elementos, tem uma “Escola de Música” composta pelos “Pequeninotas” - para bebés/crianças dos 4meses aos 48 meses ; os “ Saltinotas” - para crianças dos 4 aos 9 anos ; e os “Maxinotas”, que são aulas para adultos, que engloba formação musical, prática vocal e instrumental.

A partir dos 9 anos os alunos têm acesso gratuito a aulas de “Formação Musical” e “Classes Instrumentais” , divididas por Percussão, Flauta Transversal, Trompete, Saxofone, Clarinete, Trompa. Bombardino, Tuba e Trombone.

 Antes de ingressarem na Banda Filarmónica os alunos são integrados na “Orquestra Juvenil da SFM”, de forma a adquirirem experiência em tocar em conjunto. Existe ainda a classe de conjunto, a “Ensemble 1875”, que permite aos jovens músicos, que já não fazem parte da Orquestra Juvenil e já ingressaram na Banda Filarmónica, possam tocar os mais variados géneros musicais, desde o Clássico, o Pop/Rock, o Jazz, a Música Ligeira e Tradicional. 
Leiria
Sociedades filarmónicas